Comunele Algeriei (în ) reprezintă subdiviziunile administrative de nivelul doi din Algeria. Reforma administrativă adoptată de parlamentul algerian în 2019, menționează existența a 1541 de comune.

Lista
Aceasta este lista comunelor din Algeria. Datele pentru câmpul ”populație” sunt din 25 iunie 1998.

Liste de comune după provincie
Mai jos este prezentă o listă de liste a comunelor din Algeria în ordine alfabetică a celor 48 de provincii (wilaya):

 1 Lista comunelor din Adrar
 2 Lista comunelor din Ain Defla
 3 Lista comunelor din Ain Temouchent
 4 Lista comunelor din Alger
 5 Lista comunelor din Annaba
 6 Lista comunelor din Batna
 7 Lista comunelor din Bechar
 8 Lista comunelor din Bejaia
 9 Lista comunelor din Biskra
 10 Lista comunelor din Blida
 11 Lista comunelor din Bordj Bou Arreridj
 12 Lista comunelor din Bouira
 13 Lista comunelor din Boumerdes
 14 Lista comunelor din Chlef
 15 Lista comunelor din Constantine
 16 Lista comunelor din Djelfa
 17 Lista comunelor din El Bayadh
 18 Lista comunelor din El Oued
 19 Lista comunelor din El Tarf
 20 Lista comunelor din Ghardaia
 21 Lista comunelor din Guelma
 22 Lista comunelor din Illizi
 23 Lista comunelor din Jijel
 24 Lista comunelor din Khenchela
 25 Lista comunelor din Laghouat
 26 Lista comunelor din Muaskar
 27 Lista comunelor din Médéa
 28 Lista comunelor din Mila
 29 Lista comunelor din Mostaganem
 30 Lista comunelor din M'Sila
 31 Lista comunelor din Naama
 32 Lista comunelor din Oran
 33 Lista comunelor din Ouargla
 34 Lista comunelor din Oum el-Bouaghi
 35 Lista comunelor din Relizane
 36 Lista comunelor din Saïda
 37 Lista comunelor din Setif
 38 Lista comunelor din Sidi Bel Abbes
 39 Lista comunelor din Skikda
 40 Lista comunelor din Souk Ahras
 41 Lista comunelor din Tamanghasset
 42 Lista comunelor din Tebessa
 43 Lista comunelor din Tiaret
 44 Lista comunelor din Tindouf
 45 Lista comunelor din Tipaza
 46 Listă comunelor din Tissemsilt
 47 Listă comunelor din Tizi Ouzou
 48 Lista comunelor din Tlemcen

Imagini

Vezi și 
 Provinciile Algeriei

Referințe

Liste despre geografia Algeriei